Château de Pouilly steht für:

 Château de Pouilly (Dijon)
 Château de Pouilly (Solutré-Pouilly)